Organisk stof kan have flere betydninger:
 Organisk materiale – i økologien en samlet betegnelse for alle organismer – levende som døde – i et økosystem.
 Organisk stof i form af en Organisk forbindelse – en kemisk forbindelse som indeholder kulstof